Juice (englisch „Saft“) steht für:
 Juice (Magazin), deutsches Hip-Hop-Magazin
 Juice – City-War, US-amerikanischer Spielfilm (1992)
 Nicci Juice, Pseudonym von Nicole Safft (* 1975), deutsche Sängerin, siehe Rollergirl

Juice ist der Spitzname folgender Personen:
 Juice Leskinen (1950–2006), finnischer Musiker
 Juice Newton (* 1952), US-amerikanische Sängerin
 Juice Wrld (1998–2019), US-amerikanischer Rapper

JUICE steht für:
 JUICE (Raumsonde), eine geplante Jupitermission der ESA

Siehe auch:
 Juice=Juice